Camy peut désigner :

Patronyme 

 Étienne Camy-Peyret (1922-2006), syndicaliste français.

Toponyme 

 Camy, commune française de Luzech dans le Lot (code postal 46140). Voir aussi château de Camy et église Notre-Dame de Camy

 Camy, ancienne commune devenue lieu dit de la commune française de Payrac dans le Lot (code postal 46350).

Divers 
 CAMY, sigle de la Communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, dont la ville principale est Mantes-la-Jolie